Sehnsucht () — второй альбом группы Rammstein. Выпущен в 1997 году. Почти сразу после выхода стал платиновым. Альбом отличала особая динамика и жёсткий, слегка рваный гитарный рифф. Выпускался ограниченный тираж альбома в диджипаке. Также выпускался Limited tour Box Edition, включавший футболку и постер.

Обложка 
Альбомный буклет содержит шесть фотографий, по одной на каждого члена группы, изображённого с необычной конструкцией на лице. Основу конструкции составляют кухонные предметы — вилки, ложки, ножи, лопаточки и тд. На обложке изображён Тилль Линдеманн с решёткой для поднятия яйца в качестве намордника и вилками в качестве солнцезащитных очков. Это дало повод критикам обвинять группу в причастии с фашизмом.

«Rammstein — это не аккомпанемент для вокалиста. Мы шестеро равнозначных идей. Это очень сложно кому-либо доказать. Лейбл и пресса всегда хотят иметь одну звезду и не считаться с остальными».

Дизайн обложки разработан австрийским художником Готфридом Хельнвайном, в своё время занимавшимся обложкой альбома Blackout Scorpions, которая весьма похожа на Sehnsucht вплоть до использования вилок. 4 декабря 2015 года группа ремастировала второй альбом в составе бокс-сета XXI вместе с остальными пятью студийными альбомами.

Живое исполнение песен 

Почти все песни из этого альбома исполнялись вживую, достоверно не исполнялась только «Küss mich (Fellfrosch)». Песня «Eifersucht», предположительно, была исполнена лишь один раз на концерте в Эмдене 26 сентября 1997 года, что известно из журнала Bravo, славящегося своей неправильной информацией — в той же статье Оливер Ридель и Пауль Ландерс были упомянуты как Ларс Райдер и Пауль Блок, к тому же последний упомянул в одном из интервью, что «Eifersucht» никогда не исполнялась вживую. «Sehnsucht» исполнялась во всех турах, за исключением LIFAD-тура и тура 2016/2017 годов. «Engel» игралась вживую во всех турах со своего релиза, кроме тура Reise Reise. Начиная со Stadium-тура 2019 года, исполняется фортепианная версия за авторством Scala & Kolacny Brothers. Песня «Du hast» играется на каждом концерте группы. «Bück dich» исполнялась в турах Sehnsucht, Mutter и Made in Germany. Остальные песни (Tier, Bestrafe mich, Spiel mit mir, Klavier и Alter Mann) исполнялись только до и во время Sehnsucht-тура.

Запись 
Запись альбома началась в ноябре 1996 года, когда Rammstein и их продюсер Якоб Хелльнер приехали в Temple Studios на Мальте. Всего за время записи альбома группа записала 13 песен:

Демо-версии «Alter Mann», «Sehnsucht», «Spiel mit mir», «Bück dich», «Bestrafe mich» и «Tier» уже были ранее исполнены вживую на концертах до выпуска альбома и позже вошли в него. Однако, «Das Modell» и «Kokain», несмотря на запись для альбома, позже вышли в качестве отдельных синглов. Первая версия «Tier» была совершенно другой песней, не имеющей ничего общего с альбомной версией, однако в одном из интервью продюсер Якоб Хелльнер говорил, что это одна и та же песня, сильно изменившаяся. Один из фанатов дал ей ошибочное название "Biest".

Оригинальный CD

Описание песен 
 «Sehnsucht» — песня о мужчине, который расстался с женщиной и тоскует по ней.
 «Engel» — трек об отсутствии желания стремиться к идеалу всегда, потому что зачастую то, что может показаться совершенным, на деле — обманчиво.
 «Tier» — песня про насилие в семье. Изображает тему инцеста, изображая отца, использующего сексуальное преимущество над собственной дочерью.
 «Bestrafe mich» — песня про отношения человека с Богом, показанные в виде аллегории на садомазохизм.
 «Du hast» — песня о дилемме между мужской дружбой и любовью к женщине.
 «Bück dich» — песня о мужчине, который несчастен, несмотря на удовлетворение в своих сексуальных отношениях.
 «Spiel mit mir» — мрачная песня о сексуальных отношениях между малолетними братьями.
 «Klavier» — о парне, который очень сильно любил, когда его подруга играла на пианино, но сошёл с ума и на почве ревности убил её, оставив бездыханное тело на чердаке.
 «Alter Mann» — ода о старости и бренности бытия, о мудрости и проницательности старости.
 «Eifersucht» — о ревности в её самых жутких проявлениях.
 «Küss mich (Fellfrosch)» — исследует тему желания чего-либо, что практически или вообще невозможно получить, предположительно, на примере стокгольмского синдрома и/или орального секса.

Бонус-треки 
В зависимости от страны, в которой издавался альбом, возможны следующие бонус-треки после 11 трека:
 Английские версии песен «Engel» и «Du hast».
 «Stripped», Single Edit (4:25) или полная версия (4:44)
 «Du riechst so gut ’98»
 Australian Tour Edition имеет 17 треков:
 «Asche zu Asche» (Album version)
 «Spiel mit mir» (Live)
 «Laichzeit» (Live)
 «Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?» (Live)
 «Engel» (Live)
 «Asche zu Asche» (Live)
 Французский Limited Edition (1998 года) имеет 14 треков:
 «Rammstein» (Eskimos & Egypt Radio Edit)
 «Du riechst so gut '98»
 «Du hast» (Remix by Clawfinger)

Участники записи 
 Тилль Линдеманн — вокал
 Рихард Круспе — соло-гитара, бэк-вокал
 Пауль Ландерс — ритм-гитара, бэк-вокал
 Оливер Ридель — бас-гитара
 Кристоф Шнайдер — ударные
 Кристиан Лоренц — клавишные
 Кристиана Хебольд — дополнительный женский вокал (2)
 Марк Стагг — программирование

Чарты

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тексты и переводы песен из альбома Sehnsucht
 
 

Альбомы Rammstein
Альбомы индастриал-метала
Альбомы на немецком языке
Альбомы Slash Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм